Pliska () bezeichnet:

 Pliska, eine frühere Hauptstadt des bulgarischen Reiches
 Pliska (Dorf), eine Ortschaft der Gemeinde Kapitscha in der Oblast Schumen etwa 2 km südlich von den Ruinen von Pliska
 Pliska (Getränk), ein bulgarischer Weinbrand
 (12246) Pliska, ein Asteroid des Hauptgürtels

Pliska ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Pliska (1915–1995), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Heinz Pliska (* 1941), deutscher Fußballspieler

Sonstiges:

 Schlacht von Pliska